Miejscowości w USA:
 Elberta – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Baldwin
 Elberta – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Benzie
 Elberta – jednostka osadnicza w stanie Utah, w hrabstwie Utah